Па-де-катр () — музыкально-танцевальная форма в балете. Повторяет построение па-де-де с вариацией четырёх танцовщиков. В XIX веке сложилась форма па-де-катра, состоящая из антре, индивидуальных вариаций и коды. Существовал также бальный танец с аналогичным названием.

Среди известных примеров па-де-катра — номер, поставленный Жюлем-Жозефом Перро на музыку Цезаря Пуни для четырёх знаменитых танцовщиц Марии Тальони, Карлотты Гризи, Фанни Черрито и Люсиль Гран (на иллюстрации). В этом составе балет был представлен только несколько раз, в том числе 12 июля 1845 года для королевы Виктории и принца Альберта.

Примечания

Ссылки 
 Статья Па-де-катр в Российском гуманитарном энциклопедическом словаре

Терминология в балете